Ruckenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Philipp Ruckenbauer, (um 1668), österreichischer Maler
 Peter Ruckenbauer (1939–2019), österreichischer Agrarwissenschaftler
 Walter Ruckenbauer, österreichischer Önologe